Rodziewszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn.

Rodziewszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.

Rodziewszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.